«Сплавленный» () — восьмой эпизод американского фантастического телесериала «Властелин колец: Кольца власти», снятый режиссёром Уэйном Йипом по сценарию Дженнифер Хатчисон, Дж. Д. Пейна, Патрика Маккея, заключительный эпизод первого сезона. Его премьера состоялась 14 октября 2022 года.

Сюжет 
Действие эпизода, как и предыдущих, происходит во Вторую эпоху легендариума Дж. Р. Р. Толкина. Параллельно разворачивается несколько сюжетных линий, связанных с эльфами, хоббитами-мохноногами и людьми, живущими в Южных землях.

Галадриэль и раненый Халбранд прибывают в Эрегион. Халбранд даёт Келебримбору идею усилить разные свойства митриля в сплаве с другими металлами. Галадриэль становится подозрительной и проверяет королевские родословные Южных земель. Вскоре она понимает, что Халбранд — не король Юга; выясняется, что этот человек — Саурон. Галадриэль отвергает предложение Халбранда вдвоём править всем Средиземьем. Тот бежит в Мордор, а Галадриэль, Элронд и Келебримбор выковывают три Кольца Власти, свободные от влияния Саурона. Элендил и Мириэль возвращаются в Нуменор и узнают, что король Тар-Палантир умер.

На Востоке Незнакомец встречает загадочную троицу, которая приветствует его как «лорда Саурона», которому они поклялись служить. Нори и Харфутам удаётся украсть волшебный посох лидера, который используется Незнакомцем, чтобы изгнать троицу во тьму. Мохноноги понимают, что Странник — не Саурон, а один из Истари. Вернувшись к Харфутам, Незнакомец решает идти вместе с Нори на восток, в Рун, чтобы узнать правду о себе. Не зная, куда идти, он выбирает направление, основываясь на сладком запахе в воздухе. Незнакомец советует Нори в случае сомнений «всегда следовать своему носу»; по-видимому, это намёк для зрителя на то, что данный персонаж — Гэндальф.

Премьера и восприятие 
Премьерный показ восьмого эпизода состоялся 14 октября 2022 года.

Примечания